Saint-Marcellin peut faire référence à :

Toponyme

En France, différentes communes :
 Saint-Marcellin, en Isère,
 Saint-Marcelin-de-Cray, en  Saône-et-Loire,
 Saint-Marcellin-en-Forez, dans la Loire,
 Saint-Marcellin-lès-Vaison, dans le Vaucluse.

Et aussi :
 Saint-Marcellin, hameau semi-troglodytique de Mostuéjouls.

Au Canada (province de Québec) : 
 Saint-Marcellin, municipalité de paroisse de la municipalité régionale de Rimouski-Neigette

Fromage 
 le saint-marcellin, fromage français du Dauphiné originaire de la région de Saint-Marcellin, dans l'Isère.

Patronyme 
 Marcellin
Homonymie de localités
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France